Le tournoi Black Ball Squash Open masculin 2023 est l'édition masculine 2023 du tournoi Black Ball Squash Open qui se déroule du 2 au 7 mars 2023 au Caire. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix. 

Le tableau est composé de 24 participants dont huit joueurs têtes de série et une wild card Omar Azzam.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Black Ball Squash Open féminin 2023
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA
 

2023
Sport en Égypte en 2023
Squash en 2023
Sport en mars 2023